Krka je lahko:

Vodotoki 

 Krka - reka na Dolenjskem
 Krka - hrvaška reka v Dalmaciji
 Krka - reka na Avstrijskem Koroškem
 Krka - potok v Slovenskih goricah
 Velika Krka in Mala Krka - reki v Prekmurju in na Madžarskem

Naselja 

 Krka - vas v Občini Ivančna Gorica, pri katerem izvira dolenjska Krka
 Krka - vas pri Novem mestu
 Krka (nemško Gurk) - kraj na Avstrijskem Koroškem

Drugo 

 Krka - farmacevtsko podjetje iz Novega mesta
 Hotel Krka - hotel pri Novem mestu
 Košarkarski klub Krka Novo mesto
 Nogometni klub Krka Novo mesto
 Narodni park Krka - park v Dalmaciji, skozi katerega teče hrvaška reka Krka
 Pihalni orkester Krka
 Radio Krka - novomeška radijska postaja
Škofija Krka (s sedežem v Celovcu)
 Terme Krka
 Župnija Krka

Glej tudi 

 Krk
 Krška vas
 Krške Alpe
 Krško
 Sveta Ema Krška